Take Your Chance – canzone/singolo dei Fun Factory del 1994
 Take Your Chance – album di Alexander Klaws del 2003
 Take Your Chance – canzone/singolo di D!Nation del 2003
 Take Your Chance – album degli Skansis del 2007
 Take Your Chance – brano degli Skansis, dall'album omonimo
 Take Your Chance – canzone/singolo dei 1st Heavenue del 2011